Tärna distrikt kan syfta på:

Tärna distrikt, Lappland
Tärna distrikt, Uppland

Se även
Tärna församling
Tärna socken